Hesse-Darmstadt peut désigner :

 le landgraviat de Hesse-Darmstadt (1567-1806) ;
 le grand-duché de Hesse (1806-1918), dit aussi grand-duché de Hesse-Darmstadt.